Ама́нда Кри́стин Тепе́ (; 16 октября 1977, Цинциннати, Огайо, США) — американская актриса и комедиантка. Известна исполнением многочисленных ролей в телесериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007—2009). Так же играла эпизодическую роль в сериале "Касл" (5 сезон 23 серия).
"

Личная жизнь 
В 2008—2016 годы Аманда была замужем за актёром Джеффри Стабблфилдом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики США
Выпускники Калифорнийского института искусств
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы культуры, образования и человеческого развития (Нью-Йоркский университет)
Киноактрисы США